Peterswald bezeichnet

 den deutschen Namen der Stadt Petřvald, Okres Karviná, Tschechien
 den deutschen Namen der Gemeinde Petrovice u Chabařovic, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
 den deutschen Namen der Gemeindeteil Petříkov (Ostružná) von Ostružná, Okres Jeseník, Tschechien
 den Ortsteil Peterswald der Gemeinde Peterswald-Löffelscheid, Kreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Peterswald ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm von Eickstedt-Peterswald (1703–1772), königlich preußischer geheimer Staatsrat und Kriegsminister
 Siegmund von Peterswald, deutscher Hofbeamter

Siehe auch:
 Peterswalde
 Eickstedt-Peterswald